Alexander Murray je lahko:
Alexander Murray (1715-1762) - častnik Britanske kopenske vojske
Alexander Murray (1755-1821) - častnik VM ZDA
Alexander Murray (1816-1884) - častnik VM ZDA
Alexander Murray (geolog) (1810–1884)
Alexander Murray (argeolog)
Alexander Murray (jezikoslovec)